Greči ima više značenja:
 Greči
 Greči (Kjeti)
 Greči (Kozenca)